Grand Prix Meksyku 1968 (oryg. Gran Premio de Mexico) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1968, która odbyła się 3 listopada 1968, po raz szósty na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

7. Grand Prix Meksyku, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1968
1968 w Meksyku